
Termin -{R54}- ima više značenja.

 R-oznake, R54: Toksično za biljke
 R54 put (Južna Afrika), autoput